Schiele est le patronyme de :
 Armand Schiele (° 1967), un ancien skieur alpin français ;
 Egon Schiele (1890-1918), un dessinateur expressionniste autrichien ;
 Martin Schiele (1870-1939), un homme politique allemand ;
 Oskar Schiele (1889-1950), un nageur allemand ;
 Pierre Schielé (1925-2011), ancien sénateur du Haut-Rhin, maire de Thann de 1956 à 1989.